Friedrich Stille ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Stille (Architekt) (1840/1850–nach 1898), deutscher Maurermeister und Architekt 
 Friedrich Stille (Jurist) (1911–??), deutscher Jurist und Bundesbahnmanager